Ле́сли Бун (; 25 февраля 1968, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская  и .

Биография и карьера 
Лесли Бун родилась 25 февраля 1968 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в семье ныне покойного исполнительного директора компании по производству автомобильной стереосистемы Марка Буна и его жены-домохозяйки Ронны Бун. Её старший брат, Майкл Бун, работает в автомобильной индустрии. Лесли посещала Калифорнийский государственный университет в Нортридже.

Известная своими ролями Марлен Гилберт в ситкоме FOX «Babes» (1990-1991), Молли Хадсон в комедийной драме NBC «Эд» (2000-2004) и Роуз Робертс в шоу ABC «Агент Картер» (2015-2016), включённого в Кинематическую вселенную Marvel.

В 2005—2013 годы Бун была замужем за режиссёром и продюсером .

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США